Die Abkürzung RJK steht für:
 Flughafen Rijeka in Kroatien, als IATA-Flughafencode
 Reichsverband Jüdischer Kulturbünde, siehe Kulturbund Deutscher Juden
 Raahen Jääkiekkoklubi, finnischer Eishockeyklub

RJK